Шомпре, Пьер (Pierre Chompré; 1698—1760) — французский педагог, старший брат Этьена Шомпре.
 Шомпре, Этьен Мари (Étienne Marie Chompré; 1701—1784) — французский педагог, младший брат Пьера Шомпре.

Примечания